Kolin, Kolín steht für:

 Kolín, Stadt in Tschechien
 Kolin (Doliche) (bis 1945 Kollin), Ortsteil der Gmina Dolice, Powiat Stargaszki, Woiwodschaft Westpommern, Polen
 Kolin (Unternehmen), Unternehmen der Elektro- und Konsumgüterindustrie, Taiwan
 Schlacht bei Kolin am 18. Juni 1757, Sieg Österreichs über Preußen im Siebenjährigen Krieg

 Kolin ist der Familienname folgender Personen:
 Nikolai Fjodorowitsch Kolin (1878–1973), russischer Schauspieler
 Peter Kolin († 1422), Schweizer Obervogt, Pannerherr und Ammann
 Geschlecht der Stadt Zug in der Schweiz, vermutlich ursprünglich aus Strassburg stammend und für 300 Jahre Pannerherren in Zug

Siehe auch:
 Colin
 Kollin
 Colín
 Collin